Cinderella kan syfta på:

 Cinderella – engelsk titel på en mycket spridd folksaga om en ung flicka, se Askungen
 Cinderella (musikgrupp) – ett amerikanskt hårdsrocksband
 Cinderella (djur) – ett släkte av tvåvingar
 M/S Viking Cinderella – en kryssningsfärja
 Cinderellabåtarna – ett rederi i Stockholm

Se även
 Cenerentola '80 – en italiensk romantisk komedifilm från 1984 av Roberto Malenotti
 Askungen (olika betydelser)